Изкупление може да се отнася за:
 Изкупление, религиозна концепция;
 Изкупление, български филм от 1947 година;
 Изкупление, британски филм от 2007 година.